Dunston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Dunston, Lincolnshire, ort i England, 
 Dunston, Staffordshire, ort i England,